Rubey ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Rubey  (* 1979), österreichischer Sänger, Schauspieler und Kabarettist
 Norbert Rubey (* 1955), österreichischer Musikwissenschaftler
 Thomas L. Rubey (1862–1928), US-amerikanischer Politiker
 William Walden Rubey (1898–1974), US-amerikanischer Geologe

Rubey bezeichnet außerdem:
 Rubey-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Dorsa Rubey, Meeresrücken auf dem Erdmond

Siehe auch:

 Ruby